Argenton (Òlt i Garona), municipi al departament d'Òlt i Garona (regió de Nova Aquitània) 
 Argenton-sur-Creuse, municipi al departament d'Indre (regió del Centre - Vall del Loira, França)
 Argenton-l'Église, municipi al departament de Deux-Sèvres (Nova Aquitània)
 Argenton-Notre-Dame, municipi al departament de Mayenne (regió de País del Loira, França)
 Argenton-les-Vallées, municipi al departament de Deux-Sèvres (Nova Aquitània)
 Cantó d'Argenton-sur-Creuse, cantó al districte de Châteauroux del departament d'Indre (Centre - Vall del Loira)
 Cantó d'Argenton-les-Vallées, cantó al districte de Bressuire del departament de Deux-Sèvres (Nova Aquitània)